Stubbdaggkåpa kan syfta på:

 Stubbdaggkåpa (växt) – en rosväxtart Alchemilla obtusa
 Stubbdaggkåpa – en apomiktisk småart av Alchemilla vulgaris, se Daggkåpa